Ptaki z rodziny muchołówek:
 nagórnik zwyczajny (Monticola saxatilis)
 nagórnik brązowoskrzydły (Monticola rupestris)
 nagórnik modroszyi (Monticola explorator)
 nagórnik krótkopalcowy (Monticola brevipes)
 nagórnik plamkowany (Monticola angolensis)
 nagórnik białoskrzydły (Monticola cinclorhynchus)
 nagórnik wschodni (Monticola gularis)
 nagórnik kasztanowobrzuchy (Monticola rufiventris)
 nagórnik mały (Monticola rufocinereus)
 nagórnik nadbrzeżny (Monticola imerinus)
 nagórnik turniowy (Monticola bensoni)
 nagórnik mały (Monticola rufocinereus)
 nagórnik transwalski (Monticola pretoriae)

2 miejscowości w Polsce: 

 Nagórnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Marciszów 
 Nagórnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów

1 ciek:
 Nagórnik – rów melioracyjny w woj. lubelskim, lewy dopływ Lepietuchy

1 jezioro:
 Nagórnik – staw w Dolinie Siedmiu Młynów, w Szczecinie